Станислав (Сташ) Млотковский (, , 10 марта 1881, Клифтон-Хайтс — 16 августа 1943, Глостер-Сити) — американский шахматист польского происхождения.

Биография 
Впервые принял участие в серьезном турнире в возрасте 19 лет. Вскоре вошел в число ведущих американских шахматистов.

Был членом Франклинского шахматного клуба в Филадельфии. В составе сборной клуба много раз принимал участие в телеграфных матчах с командой Манхэттенского шахматного клуба (1904—1912 гг.). Также участвовал в телеграфном матче против сборной Чикагского шахматного клуба.

В 1909 г. в составе сборной США участвовал в матче по телеграфу со сборной Англии.

Главное спортивное достижение в личном зачете — победа в двух открытых чемпионатах США (1904 и 1923 гг.). Также принимал участие в Американских шахматных конгрессах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Млотковского в базе Chessgames
 Личная карточка С. Млотковского на сайте 365Chess

Шахматисты США
Шахматисты XX века